Neos – compagnia aerea italiana
 NEOS - La Nuova Austria e Forum Liberale – partito politico austriaco
 Neos Music – etichetta discografica specializzata in musica contemporanea e jazz